Phoenicocoris är ett släkte av insekter. Phoenicocoris ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ängsskinnbaggar
Phoenicocoris